Littlebeck (Kumbria)
 Littlebeck (North Yorkshire)